Aula kan syfta på:
 Aula – ett stort rum

Geografi

Schweiz 

 Aula, Schweiz, berg, Ticino,